Фарнам има више значења:
 Фарнам (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Фарнам (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Фарнам (Квебек)
 Фарнам (Уједињено Краљевство)